"San Felice" pode ser:
 San Felice del Molise, comuna italiana do Molise
 San Felice del Benaco, comuna italiana da Lombardia
 San Felice Circeo, comuna italiana do Lácio
 Rocca San Felice, comuna italiana da Campânia
 San Felice a Cancello, comuna italiana da Campânia
 Senale-San Felice, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 San Felice sul Panaro, comuna italiana da Emília Romagna

Ver também
 San Felices (desambiguação)

Desambiguações de topônimos